IEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Zhulyany, Kiev, Ucraina
 IEV – International Electrotechnical Vocabulary